Raúl García Carnero (1989-), un futbolista gallec, que ocupa la posició de lateral esquerre.
 Raúl García Lozano (1980-), un futbolista asturià, que ocupa la posició de defensa.
 Raúl García Escudero (1986-), un futbolista navarrès, que ocupa la posició de centrecampista.